Вайлека () или Ракираки () — город в Фиджи. Является административным центром района Ракираки, в провинции Ра.

Однако официально он не является городом: этот термин юридически закреплен за городскими центрами с организованными муниципальными органами управления. Но статус Вайлеки вскоре может быть изменён. 4 октября 2006 года газета Fiji Times сообщила, что Урая Вака, председатель местного правительственного органа, призвал к тому, чтобы поселение было официально зарегистрирована как город, в целях привлечения государственных инвестиций.

В Вайлеке находится могила рату Унрэ Унрэ XIX века. Гробница — популярная туристическая достопримечательность.

Города-побратимы 
  Кенмэр, Ирландия

Примечания 

Города Фиджи